Gavazzo ima više značenja:
 Gavazzo, Bergamo
 Gavazzo, Parma